Wendelberg ist der Name folgender Berge:

 Wendelberg (Chiemgauer Alpen) (959 m), in den Chiemgauer Alpen bei Schneizlreuth im  Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Wendelberg (Spessart) (255 m), im Spessart bei Haibach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Wendelberg (Eifel), in der Eifel bei Sankt Vith in der Provinz Lüttich, Belgien

Siehe auch:
 Wendelstein